Carlos Bolsonaro — político brasileiro, filho de Jair Bolsonaro
 Eduardo Bolsonaro — político brasileiro, filho de Jair Bolsonaro
 Flávio Bolsonaro — político brasileiro, filho de Jair Bolsonaro
 Jair Bolsonaro — político brasileiro, 38.º presidente do Brasil
 Michelle Bolsonaro — primeira-dama do Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro

Ver também 
 Bolsonarismo — fenômeno político brasileiro de extrema direita

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de sobrenomes